Saunalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saunalampi (sjö, lat 66,02, long 29,15), Norra Österbotten, 
 Saunalampi (sjö, lat 65,92, long 28,63), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar